

Lieux 

 Servoz, commune du département de la Haute-Savoie, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, en France.

Personnalités 

 Albert Lécrivain-Servoz (1898-1984), homme politique français, député du Rhône ;
 Johnny Servoz-Gavin (1942-2006), pilote automobile français ;
 , juriste français.